Cratere Wright – cratere lunare
Cratere Wright – cratere su Marte